Пуула () или Пу́улавеси () — озеро, располагающееся на территории финских муниципалитетов Хирвенсалми, Кангасниеми и Миккели. Пуула находится на высоте 94,7 м над уровнем моря, площадь — 330,76 км², максимальная глубина озера — 62 м.

Рядом с озером протекает река Кюмийоки.

Вода из озера Пуула спускается в озеро Вахваярви по каналу Киссакоски.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Озёра Финляндии
Бассейн Кюмийоки